BMW serii 8 – sportowo-luksusowe coupe klasy wyższej produkowane w latach 1989–1999
 BMW serii 8 – sportowo-luksusowe coupe klasy wyższej produkowane od 2018 roku